Женское родовое имя древнеримского рода Випсаниев.

 Випсания Агриппина — первая жена императора Тиберия
 Випсания Марцелла — дочь Марка Випсания Агриппы, жена Публия Квинтилия Вара
 Випсания Марцелла — дочь консула 37 года до н. э. Марка Випсания Агриппы
 Випсания Юлия Агриппина — внучка императора Октавиана Августа, дочь Юлии Старшей. Также известна под именем Юлия Младшая.
 Випсания Агриппина — внучка императора Октавиана Августа, дочь Юлии Старшей. Известна под именем Агриппина Старшая. Мать императора Калигулы.
 Випсания Полла — сестра Марка Випсания Агриппы.

См. также 
 Випсания Марцелла (значения)